

Geografia
 Baptiste – comune di Haiti nell'arrondissement di Lascahobas
 Baptiste – fiume del Canada

Onomastica
 Baptiste – forma francese del nome proprio di persona italiano maschile Battista

Persone
 Alex Baptiste, propr. Alexander Aaron John Baptiste (1986) – calciatore inglese, di ruolo difensore
 Andray Baptiste (1977) – ex calciatore grenadino, di ruolo portiere
 Andrew Jean-Baptiste (1992) – calciatore statunitense naturalizzato haitiano
 Antoine Jean-Baptiste (1991) – calciatore francese, di ruolo difensore
 Carl Baptiste (1990) – cestista statunitense
 Christian Baptiste (1980) – calciatore trinidadiano, di ruolo centrocampista
 Fred Baptiste (1933-1974) – attivista e rivoluzionario haitiano
 Hailey Baptiste (2001) – tennista statunitense
 Kellon Baptiste (1973-2012) – calciatore grenadino, di ruolo portiere
 Kelly-Ann Baptiste (1986) – velocista trinidadiana
 Kerry Baptiste (1981) – calciatore trinidadiano, di ruolo centrocampista
 Kirk Baptiste (1963-2022) – ex velocista statunitense
 Kyle Jean-Baptiste (1993-2015) – attore e cantante statunitense
 Kwan Baptiste (1985) – calciatore grenadino, difensore
 Marianne Jean-Baptiste (1967) – attrice britannica
 Michelle Baptiste (1977) – ex velocista e lunghista santaluciana
 Nicholas Baptiste (1995) – hockeista su ghiaccio canadese
 Philip Baptiste, noto come Phil Phillips (1926) – conduttore radiofonico ed ex cantante statunitense
 Stanley Jean-Baptiste (1990) – giocatore di football americano statunitense

Televisione
 Baptiste – serie televisiva statunitense

Altro
 Baptiste – personaggio del videogioco Overwatch